Дискография японской женской группы AKB48 состоит из 59 синглов (57 основных синглов и 2 инди-сингла), 8 студийных альбомов и 32 сценических альбомов (12 обычных сценических альбомов и 20 как Studio Recordings Collection). У основных синглов есть заглавные треки, которые исполняются некоторыми участницами AKB48, некоторые из которых принадлежат к сестринским группам AKB48. Некоторые из синглов считаются ежегодными «предвыборными синглами», то есть содержат бюллетени для конкурса популярности для определения состава следующего сингла. У других синглов есть составы, которые определяются турнирами «камень, ножницы, бумага», которые проводятся ежегодно.

Студийные альбомы

Синглы

DVD

Коллекции PV

Театральные выступления

Концерты 
DefStar Records Label
 「会いたかった~柱はないぜ!~」in 日本青年館 Normal Version
 「会いたかった~柱はないぜ!~」in 日本青年館 Перемешанная версия
 AKB48 春のちょっとだけ全国ツアー 〜まだまだだぜAKB48!〜 in 東京厚生年金会館(Tokyo Kōsei Nenkin Kaikan)

AKS Label
 AKB48 リクエストアワーセットリストベスト100 2008(Request Hour Setlist Best100 2008, at Shibuya-AX)
 ライブDVDは出るだろうけど、やっぱり生に限るぜ! AKB48夏祭り(Live DVD wa Derudaroukedo, Yappari Nama ni Kakgiruze! AKB48 Natsumatsuri "Live DVD Will Come Out, But There is Still Best Live! AKB48 Summer Festival", at Hibiya Open-Air Concert Hall)
 AKB48 まさか、このコンサートの音源は流出しないよね?(Masaka, Kono Concert no Ongen wa Ryusyutsu Shinaiyone? "Surely Flow Out of the Sound Source of Concert?", at NHK Hall)
 年忘れ感謝祭 シャッフルするぜ、AKB! SKEもよろしくね(Toshiwasure Kansyasai Reshuffle Suruze, AKB! SKE mo Yoroshikune "Year-end Thanksgiving Will Reshuffle AKB! Please Treats SKE to", at JCB Hall)
 AKB48 リクエストアワーセットリストベスト100 2009(Request Hour Setlist Best100 2009, at Shibuya-AX)
「神公演予定」* 諸般の事情により、神公演にならない場合もありますので、ご了承ください。
 AKB48 分身の術ツアー/AKB104選抜メンバー組閣祭り
 AKB48 分身の術ツアー
 AKB104選抜メンバー組閣祭り (Senbatsu Member Sokaku Matsuri "Allstars Government Festival" Full Version)
 AKB104選抜メンバー組閣祭り("Allstars Government Festival" 3rd Stage Version, at Nippon Budokan)
 AKB48 リクエストアワーセットリストベスト100 2010(Request Hour Setlist Best100 2010, at Shibuya-AX)
 AKB48 満席祭り希望 賛否両論(Manseki Matsuri Kibou Sanpiryouron "Hope Full House Festival The Pros and Cons", at Yokohama Arena)
 AKB48 サプライズはありません(Surprise wa Arimasen "There is no surprise", at Yoyogi National Gymnasium)
 AKB48がやって来た!!(AKB48 ga Yattekita!! "Cames AKB48!!")
 AKB48 リクエストアワーセットリストベスト100 2011(Request Hour Setlist Best100 2011, at Shibuya-AX)
 AKB48 よっしゃぁ～行くぞぉ～!in西武ドーム(Yossha-ikuzo- in Seibu Dome)
 AKBがいっぱい～SUMMER TOUR 2011～(AKB ga ippai-SUMMER TOUR 2011– "Full of AKB")
 AKB48 in a-nation 2011
 AKB48 紅白歌対抗合戦 2011 (AKB48 Kouhaku Taikou Utagassen 2011 "AKB48 Red and White Songs Battle 2011", at Tokyo Dome City Hall
 AKB48 リクエストアワーセットリストベスト100 2012 (AKB48 Request Hour Setlist Best 100 2012 at Tokyo Dome City Hall)
 日本語タイトル: 前田敦子 涙の卒業宣言! in さいたまスーパーアリーナ 〜業務連絡。頼むぞ、片山部長!〜 スペシャルBOX (Maeda Atsuko Namida no Sotsugyou Sengen! in Saitama Super Arena – Gyomu Renraku. Tanomuzo, Katayama Bucho! – Special Box, "Business Contract. I'll Ask, Katayama Director! in Saitama Super Arena")
 AKB48全国ツアー2012 野中美郷、動く。～47都道府県で会いましょう～TeamK沖縄公演 (AKB48 Zenkoku Tour 2012 Nonaka Misato, Ugoku. -47 Todoufuken de Aimashou- Team K Okinawa Kouen, "AKB48 Whole Country Tour 2012. Nonaka Misato, I Move. ～See you in 47 Prefectures～ Team K Okinawa Performance")
 AKB48 in TOKYO DOME ～1830mの夢～ (AKB48 in TOKYO DOME ~1830m no Yume~,"AKB48 in TOKYO DOME ~The 1830m Dream" at [okyo Dome) – 
 AKB48 紅白歌対抗合戦 2012 (AKB48 Kouhaku Taikou Utagassen 2012 "AKB48 Red and White Songs Battle 2012", at Tokyo Dome City Hall) – 
 AKB48 リクエストアワーセットリストベスト100 2013 (AKB48 Request Hour Setlist Best 100 2013 at Tokyo Dome City Hall) –

Примечания

Комментарии

Источники 

AKB48
AKB48